Джон Шейфер (; род. 30 марта 1985 года) — американский геймдизайнер, геймдиректор и программист. Известен как геймдиректор стратегической игры Civilization V, разработанной Firaxis. На данный момент является руководителем студии Conifer Games, которую он основал в 2012 году.

Биография 
Шалфер родился и вырос в Ороре, Колорадо. Когда ему исполнилось 8 лет, отец начал учить его программированию и развил у него интерес к истории.

Комбинация этих интересов привела Шалфера к играм серии Civilization Сида Мейера. В старшей школе он разрабатывал модификации на Civilization III, после чего помогал в разработке дополнения к Civilization III, Conquests, в качестве бета-тестера, а затем — и Civilization IV. На ранних стадиях разработки Civilization IV он написал подробное руководство о том, как использовать скриптовый язык Python, благодаря чему попал на практику в Firaxis на должности программиста в 2005 году. Позднее он был нанят на полный рабочий день, выступая геймдизайнером и программистом двух дополнений к Civilization IV, Warlords и Beyond the Sword.

Шейфер обучался в Университете штата Колорадо в 2002—2005 годах, изучая историю и информатику. Получив работу в Firaxis, он забросил обучение, однако позднее закончил обучение в Тоусонском университете, получив степень бакалавра по истории.

После завершения Beyond the Sword, Шалфер был назначен ведущим геймдизайнером и программистом основного геймплея для Civilization V, следующей игры в серии. По словам Шейфера, на этой должности ему помог опыт создания модификаций к играм, в которые он играл в детстве, в частности — Panzer General.

В январе 2011 года Шейфер присоединился к Stardock для того, чтобы возглавить разработку неанонсированного проекта, а также помочь в разработке игр серии Elemental. В феврале 2013 года он объявил о том, что покидает Stardock и основывает собственную студию Conifer Games для разработки новой 4X-стратегии At the Gates. Средства на разработку игры были получены преимущественно благодаря успешной компании на Kickstarter, проведённой в феврале 2013 года.

В июне 2017 года Шейфер присоединился к студии Paradox Development Studio в качестве руководителя неанонсированного проекта, однако покинул её в ноябре того же года, сославшись на творческие разногласия.

Игры

Примечания

Ссылки 
 Jon Shafer on Design

Геймдизайнеры США
Продюсеры компьютерных игр
Программисты компьютерных игр